Pierangelo Bertoli – cantautore e attivista italiano
 Pierangelo Bertoli – album di Pierangelo Bertoli del 1979
 Pierangelo Bertoli – album di Pierangelo Bertoli del 2000